Jméno Milan Malý nesou tyto osobnosti:

 Milan Malý (ekonom) (* 1936) – český ekonom, profesor Vysoké školy ekonomické
 Milan Malý (fotbalista) (* 1953) – český fotbalista
 Milan Malý (letec) (1923–2013) – československý voják, letec Royal Air Force
 Milan Malý (sbormistr) (1930–2004) – sbormistr ND, sbormistr operních sborů v Bayereuthu